«Меч Гедеона» — телефильм Майкла Андерсона об операции израильской разведки «Моссад» по уничтожению палестинских террористов из организации «Чёрный сентябрь», причастной к организации и осуществлению теракта на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году, а также членов ООП, которые, по версии «Моссада», были ответственны за взятие заложников. Премьера состоялась на канадском телеканале CTV в виде четырёхсерийного фильма 29 ноября 1986 года. Позднее он демонстрировался в эфире сети HBO. В главных ролях снялись Стивен Бауэр и Майкл Йорк.

Фильм основан на книге Джорджа Джонаса () «Vengeance: The True Story of an Israeli Counter-Terrorist Team», повествующей об операции «Гнев Божий». Книга была названа вымыслом некоторыми сотрудниками разведки из-за секретности операции и, соответственно, сложности доказать что-либо или опровергнуть. В некоторых странах книга Джорджа Джонаса была выпущена под названием «Vengeance: Sword of Gideon», отсюда и название фильма — «Меч Гедеона» (прямая ссылка на ветхозаветного Гедеона).

Сюжет 
Армейский офицер Авнер выбран главой спецподразделения «Моссада» для тайной операции по отмщению погибших при теракте на мюнхенской Олимпиаде и при других террористических актах. Первоначально их миссия проходит успешно, но в дальнейшем становится все сложнее находить цели, кроме того, на них самих начинается охота. Авнер, потерявший большую часть своей команды, начинает терзаться в сомнениях по поводу своей миссии и принимает решение: он хочет уйти из «Моссада» и вернуться в ЦАХАЛ, но руководитель операции отказывается позволить уйти своему самому ценному кадру.

В ролях 
 Стивен Бауэр — Авнер
 Майкл Йорк — Роберт
 Роберт Джой — Ганс
 Лоран Мале — Жан
 Питер Дворски — Карл
 Род Стайгер — Мордехай Самуэльс
Лесли Хоуп — Шошана
 Колин Дьюхерст — Голда Меир
Линда Гриффитс — вдова Карла
 Лино Вентура — Папа
 Сирил Клэр — Жанетта фон Лессепс, террористка из Голландии
 Даниэла Акерблом — девочка

См. также 
 Мюнхен (фильм)

Ссылки 
 
 
 

Фильмы Майкла Андерсона
Теракт на Олимпийских играх в Мюнхене
Фильмы по алфавиту
Фильмы-драмы Канады
Фильмы 1986 года
Фильмы Канады 1986 года
Фильмы про Моссад